Een verkeersweg:
 N624 (België)
 N624 (Frankrijk)
 N624 (Nederland), zie Provinciale weg 624

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing